El término Tb (también TB), una sigla o abreviatura, puede referirse, en esta enciclopedia:

 al terbio, un elemento químico, cuyo número atómico es 65;
 al terabit, una unidad de almacenamiento informático, que equivale a 1012 bits;
 al turmebocín, un deporte colombiano;
 a también, en lenguaje de Internet y otras formas de comunicación remota;

TB puede referirse:

 al terabyte, una unidad de almacenamiento informático, que equivale a 1012 bytes;
 a Tur Bus, una empresa de transportes chilena;
 a The Beatles (los Beatles, en español), una banda británica de rock de la década de 1960;
 a The Beatles, un álbum de la banda homónima, del año 1968.

Siglas